Espectro puede referirse a cualquiera de los siguientes personajes ficticios de cómic:
 El Espectro, de DC Comics.
 Espectro, de Marvel Comics.